Hans Wolfgang Hammen (* 2. März 1925; † 11. November 2011) war ein deutscher Mediziner und Generalstabsarzt. Als Sanitätsoffizier war er Angehöriger der Teilstreitkraft Luftwaffe und leitete vom 1. April 1982 bis zum 31. März 1985 als Amtschef das Sanitätsamt der Bundeswehr. Er lebte in Lindau.

Einzelnachweise 

Mediziner (20. Jahrhundert)
Mediziner (21. Jahrhundert)
Generalstabsarzt (Luftwaffe der Bundeswehr)
Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse
Deutscher
Geboren 1925
Gestorben 2011
Mann